Switch: 

  — сетевой коммутатор.
 Switch — оператор ветвления в языках программирования.
 Switch — альбом австралийской группы INXS.
 Switch — песня австралийской певицы Игги Азалия.
 Switch — дебетовая карта, выпускавшаяся в Великобритании, и в 2002 году была переименована в Maestro.
 Switch — пародийное телешоу, выходящее на германском телеканале ProSieben.
 Nintendo Switch —  игровая приставка, разработанная корпорацией Nintendo.